Oeggerli ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Oeggerli (* 1974), Molekularbiologe und Wissenschaftsfotograf
 Sylvia Oeggerli (* 1939), Kunstmalerin und Grafikerin